Plattenburg är en kommun i Tyskland, belägen i Landkreis Prignitz i förbundslandet Brandenburg, omkring 20 km öster om Wittenberge och 110 km väster om Berlin. Kommunen bildades 2001 genom sammanslagning av de åtta kommunerna i det tidigare Amt Plattenburg. Namnet togs från det medeltida slottet Plattenburg som ligger i kommunen.

Befolkning

Källor 

Kommuner och städer i Landkreis Prignitz